Вир може да се отнася за:

 Вир, място в река;
 Вир, село в Община Брод, Република Македония;
 Вир, село в Община Никшич, Черна гора;
 Вир, остров в Хърватия;
 Вир, град във Франция.